Arrogant bezeichnet:

 den Hochmut
 die erste britische Schraubenfregatte HMS Arrogant von 1845